Tegenpaus Benedictus XIII (overleden 1423), tegenpaus in Avignon (1394-1417)
 Paus Benedictus XIII (1649-1730), paus (1724-1730)